HGSNAT () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 8-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 663 амінокислот, а молекулярна маса — 73 293.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, ацилтрансфераз, фосфопротеїнів. 
Локалізований у мембрані, лізосомі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Некатегоризовані білки